Щиток:
 Щиток — элемент герба.
 Щиток — тип соцветия.
 Щиток — часть семядоли, первого зародышевого листа в семенах растений.
 Щиток — клетка оболочки антеридия у водорослей лучиц.
 Щиток — в энтомологии, задняя часть спинной части среднегруди насекомых.
 Щиток — просторечное название электрического щита.

См. также 
 Щит (значения)
 Щитки